Sedelbach ist ein Gewässername:

 Sedelbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach nach Obersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Sedelbach (Dorfbach), Oberlauf des Dorfbach Leimbach bis Dürrenäsch, Bezirk Kulm, Kanton Aargau, der in die Wyna mündet